Группа 8 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Норвегии, Австрии, Уэльса, Казахстана и Израиля. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

10 мячей

  Ада Хегерберг

7 мячей

  Изабель Херловсен

  Элен Уорд

5 мячей

  Нина Бургер

4 мяча

  Николь Билла

  Марин Мьелде

3 мяча

  Наташа Хардинг

2 мяча

  Катарина Шихтль

  Эмили Хови

  Кейли Грин

1 мяч

  Ферена Ашауэр
  Виргиния Кирхбергер
  Надин Прохазка
  Сара Пунтигам
  Лаура Файерзингер
  Сара Цадрациль

  Ракель Шелина
  Ли Фалькон
  Бегаим Киргизбаева
  Мария Ялова
  Ингвильд Исаксен
  Лене Мюкьоланн

  Стине Рейнос
  Вильде Риса
  Каролина Хансен
  Андрин Хегерберг
  Чарли Эсткур

1 автогол

  Майя Барки

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017